«Пейзаж на берегу Сены» () — масляная картина французского импрессиониста Огюста Ренуара. В 1951 году картина была украдена из Балтиморского художественного музея и вновь обнаружена лишь в 2012 году.

Картина была написана в 1879 году. Она была приобретена парижской картинной галереей Бернаим-Жён () предположительно у Альфонсины Фурнез Папийон (), изображённой на картине «Завтрак гребцов». В 1926 году полотно у галереи выкупила коллекционер . Спустя 11 лет она передала картину на хранение в Балтиморский художественный музей.

В середине ноября 1951 года, во время выставки «От Энгра до Гогена» (), картина была украдена. Страховые выплаты, полученные музеем, составили 2500 $. В июле 2012 года американка Марсия Фукуа () принесла картину на аукцион в городе Александрия в штате Виргиния на продажу. Фукуа заявила, что приобрела картину в конце 2009 года на блошином рынке в Западной Виргинии за 7 $ якобы из-за приглянувшейся ей рамки. Однако её родственник сообщил о том, что картина находилась в семье на протяжении последних 50 или 60 лет, что впоследствии подтвердили знакомые семьи Фукуа. Полотно было снято с аукциона, а ФБР начало расследование в отношении его кражи. Наконец, 10 января 2014 года федеральный судья Леони Бринкема (англ.) постановила вернуть картину Балтиморскому музею. Реальная стоимость картины может достигать 100 000 $.

Примечания 

Картины Ренуара
Картины из собраний Балтиморского художественного музея
Пейзажи XIX века